Odqvist är ett svenskt efternamn, som burits av bland andra:

 Folke Odqvist (1899–1984), svensk ingenjör
 Gustaf Odqvist (1847–1919), svensk godsägare och riksdagspolitiker
 Gösta Odqvist, flera personer 
 Gösta Odqvist (amiral) (1888–1988), svensk konteramiral
 Gösta Odqvist (general) (1913–2005), svensk generallöjtnant
 Svante Odqvist (1927–1996), svensk skådespelare

Svenska efternamn